Талды-Курганский областной комитет КП Казахстана - орган управления Талды-Курганской областной партийной организацией КП(б) - КП Казахстана (1944-1959, 1967-1991 годы).

Талды-Курганская область была образована 16 марта 1944 года в составе Казахской ССР из части Алма-Атинской области. 6 июня 1959 года упразднена, территория вошла в состав Алма-Атинской области. Вновь образована из части Алма-Атинской области 23 декабря 1967 года. Центр - г. Талды-Курган.

Первые секретари Талды-Курганского обкома КП Казахстана 
 ПЕРИОД СТАЛИНА (1925-1953 гг.)
1944 Дубровский, Александр Афанасьевич
 1944-01.1950 Кондратенко, Андрей Павлович
 1950-01.1951 Артыгалиев, Шолак Артыгалиевич
 1951-1956 Карсыбаев Шакир Карсыбаевич
ПЕРИОД ХРУЩЕВА (1953-1964 гг.)
 1956-06.1959 Ильясов, Губайдулла Утарович

06.1959-12.1967 Алма-Атинский областной комитет КП Казахстана (территория вошла в состав Алма-Атинской области).

ПЕРИОД БРЕЖНЕВА (1964-1982 гг.)
 1968-04.1970 Ашимов Байкен Ашимович
 04.1970-1972 Садвакасов Бименде Садвакасович
 1972-1978 Алыбаев Арипбай Алыбаевич
 1978-1981 Кусаинов Сакан Кусаинович
 1981-1986 Тыныбаев Абубакир Алиевич
ПЕРИОД ГОРБАЧЕВА (1985-1991)
 1986-25.11.1988 Ануфриев Владислав Григорьевич
 25.11.1988-19.05.1990 Жигулин Анатолий Сергеевич
 19.05.1990-7.09.1991 Турсунов Сагинбек Токабаевич

См. также 
 Аким области

Литература 
Центральный комитет КПСС, ВКП(б), РКП(б), РСДРП(б): Историко-биографический справочник / Сост. Ю.В. Горячев. М., 2005.

Краевые, областные и окружные комитеты КП Казахстана
Алматинская область
Талды-Курганская область